Dieter Quast ist der Name folgender Personen:

* Dieter Quast (Architekt) (1928–2020), deutscher Architekt
 Dieter Quast (Archäologe) (* 1963), deutscher Mittelalterarchäologe